Пу́льников — русская фамилия. Известные носители:

 Пульников, Владимир Алексеевич (род. 1965) — советский и украинский шоссейный велогонщик.
 Пульников, Семён Петрович (1925—2008) — полный кавалер ордена Славы.